Bundesstraße 10, een weg in Duitsland
 B10 (Jamaica), een weg in Jamaica
 B10 (Namibië), een weg in Namibië
 Vitamine B10